Kvindernes 1000 meter hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 blev afholdt 18. februar 2010 i Richmond Olypic Oval i Vancouver, Canada.

Rekorder 
Før denne konkurrence, var den eksisterende verdens og olympisk rekord følgende.

Resultat

Referencer 

Vinter-OL 2010